Perfil (« profil » en espagnol et en portugais) peut désigner :

 Perfil, un journal argentin ;
 Perfil, un album d'Adriana Calcanhotto paru en 2003.